Гимн Македонии:
 Сегодня над Македонией — гимн Республики Северная Македония. 
 Известная Македония — неофициальный гимн греческой провинции Македония.